The Stolen Bride – film del 1913 diretto da Anthony O'Sullivan
 l capitano degli Ussari (The Stolen Bride) – film del 1927 diretto da Alexander Korda